European Open 1997 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 23 februari och 2 mars 1997 i Valletta, Malta. John Higgins vann turneringen efter att ha slagit John Parrott i finalen med 9–5.

Noterbart är att alla åtta kvartsfinalisterna är flerfaldiga rankingtitelvinnare.

Resultat

Final

Huvudturnering

Källor

Externa länkar
www Snooker

1997 i Malta
Snookersäsongen 1996/1997
1997